Clapton – miejscowość w hrabstwie Berkshire (Anglia)
 Clapton (Cucklington) – miejscowość w Cucklington, South Somerset, w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Clapton – miejscowość w hrabstwie Wielki Londyn (Anglia)
 Clapton (Maperton) – miejscowość w Maperton, South Somerset, w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Clapton (Mendip) – miejscowość w Ston Easton, w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Clapton (West Crewkerne) – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Clapton in Gordano – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Clapton-on-the-Hill – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)